Cada delegação incluia os senadores (os três primeiros da lista) e deputados federais, além de delegados escolhidos previamente, exceto os territórios federais do Amapá e de Roraima, que enviaram apenas seus deputados federais.

Lista nominal de votantes no Colégio Eleitoral
Fonte: Jornal Folha de S.Paulo de 16 de janeiro de 1985.

Acre 
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
!colspan="20" style="color:#fff;background-color: #069"|Delegados do estado do Acre
|-
PARTIDO
NOME  DO  DELEGADO
TANCREDO NEVES – oposição
PAULO MALUF – governo
AUSENTE/ABSTENÇÃO
|align="center"|PDS
Altevir Leal
|
|PAULO MALUF
|
|-
|align="center"|PDS
Jorge Kalume
|
|PAULO MALUF
|
|-
|align="center"|PMDB
Mário Maia
|TANCREDO NEVES
|
|
|-
|align="center"|PDS
Alércio Dias
|
|PAULO MALUF
|
|-
|align="center"|PMDB
Aluizio Bezerra
|TANCREDO NEVES
|
|
|-
|align="center"|PDS
Amilcar de Queiroz
|
|PAULO MALUF
|
|-
|align="center"|PMDB
Geraldo Fleming
|TANCREDO NEVES
|
|
|-
|align="center"|PMDB
José Melo
|TANCREDO NEVES
|
|
|-
|align="center"|PDS
Nosser Almeida
|
|PAULO MALUF
|
|-
|align="center"|PMDB
Rui Lino
|TANCREDO NEVES
|
|
|-
|align="center"|PDS
Wildy Viana
|
|PAULO MALUF
|
|-
|align="center"|PMDB
Alcimar Leitão*
|TANCREDO NEVES
|
|
|-
|align="center"|PMDB
Edison Cadaxo*
|TANCREDO NEVES
|
|
|-
|align="center"|PMDB
Félix Pereira*
|TANCREDO NEVES
|
|
|-
|align="center"|PMDB
Francisco Taumaturgo*
|TANCREDO NEVES
|
|
|-
|align="center"|PMDB
Manoel Pacífico*
|TANCREDO NEVES
|
|
|-
|align="center"|PMDB
Valmir Ribeiro*
|TANCREDO NEVES
|
|
|-
|}

Alagoas 
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
!colspan="20" style="color:#fff;background-color: #069"|Delegados do estado de Alagoas
|-
PARTIDO
NOME DO DELEGADO
TANCREDO NEVES – oposição
PAULO MALUF – governo
AUSENTE/ABSTENÇÃO
|-
|align="center"|PDS
Carlos Lira
|TANCREDO NEVES
|
|
|-
|align="center"|PDS
Guilherme Palmeira
|TANCREDO NEVES
|
|
|-
|align="center"|PDS
Luís Cavalcanti
|TANCREDO NEVES
|
|
|-
|-
|align="center"|PDS
Albérico Cordeiro
|TANCREDO NEVES
|
|
|-
|align="center"|PMDB
Djalma Falcão
|TANCREDO NEVES
|
|
|-
|align="center"|PDS
Fernando Collor
|
|PAULO MALUF
|
|-
|align="center"|PDS
Geraldo Bulhões
|
|PAULO MALUF
|
|-
|align="center"|PDS
<th style="color:#000000;font-weight:bold;background-color:#EAEAAE;padding:0.3em">José Thomaz Nonô
|TANCREDO NEVES
|
|
|-
|align="center"|PMDB
<th style="color:#000000;font-weight:bold;background-color:#EAEAAE;padding:0.3em">Manoel Afonso
|TANCREDO NEVES
|
|
|-
|align="center"|PDS
<th style="color:#000000;font-weight:bold;background-color:#EAEAAE;padding:0.3em">Nelson Costa
|
|PAULO MALUF
|
|-
|align="center"|PMDB
<th style="color:#000000;font-weight:bold;background-color:#EAEAAE;padding:0.3em">Renan Calheiros
|TANCREDO NEVES
|
|
|-
|align="center"|PDS
<th style="color:#000000;font-weight:bold;background-color:#EAEAAE;padding:0.3em">Benedito de Lira*
|TANCREDO NEVES
|
|
|-
|align="center"|PDS
<th style="color:#000000;font-weight:bold;background-color:#EAEAAE;padding:0.3em">Edval Gaia*
|TANCREDO NEVES
|
|
|-
|align="center"|PDS
<th style="color:#000000;font-weight:bold;background-color:#EAEAAE;padding:0.3em">Emílio Silva*
|TANCREDO NEVES
|
|
|-
|align="center"|PDS
<th style="color:#000000;font-weight:bold;background-color:#EAEAAE;padding:0.3em">Hélio Nogueira Lopes*
|TANCREDO NEVES
|
|
|-
|align="center"|PDS
<th style="color:#000000;font-weight:bold;background-color:#EAEAAE;padding:0.3em">Laércio Malta*
|TANCREDO NEVES
|
|
|-
|align="center"|PDS
<th style="color:#000000;font-weight:bold;background-color:#EAEAAE;padding:0.3em">Roberto Torres*
|TANCREDO NEVES
|
|
|}

Amapá 
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
!colspan="20" style="color:#fff;background-color: #069"|Delegados do território federal do Amapá
|-
<th style="color:#fff;font-weight:bold;background-color:#069;padding:0.3em">PARTIDO
<th style="color:#fff;font-weight:bold;background-color:#069;padding:0.3em">NOME  DO DELEGADO
<th style="color:#fff;font-weight:bold;background-color:#069;padding:0.3em">TANCREDO NEVES – oposição
<th style="color:#fff;font-weight:bold;background-color:#069;padding:0.3em">PAULO MALUF – governo
<th style="color:#fff;font-weight:bold;background-color:#069;padding:0.3em">AUSENTE/ABSTENÇÃO
|-
|align="center"|PDS
Antônio Pontes
|TANCREDO NEVES
|
|
|-
|align="center"|PDS
<th style="color:#000000;font-weight:bold;background-color:#EAEAAE;padding:0.3em">Clark Platon
|
|PAULO MALUF
|
|-
|align="center"|PDS
<th style="color:#000000;font-weight:bold;background-color:#EAEAAE;padding:0.3em">Geovani Borges
|
|PAULO MALUF
|
|-
|align="center"|PDS
<th style="color:#000000;font-weight:bold;background-color:#EAEAAE;padding:0.3em">Paulo Guerra
|
|PAULO MALUF
|
|-
|}

Amazonas

Bahia

Ceará

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Paraná

Pernambuco

Piauí

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Rondônia

Roraima

Santa Catarina

São Paulo

Sergipe

Ligações externas
Arquivo da Câmara dos Deputados Acesso em 16 de agosto de 2011.
Arquivo da Fundação Getúlio Vargas (mediante cadastro) Acesso em 29 de março de 2012.
Arquivo do Tribunal Superior Eleitoral Acesso em 16 de agosto de 2011.
Acervo digital da Folha de S. Paulo Acesso em 16 de agosto de 2011.
Acervo digital de Veja Acesso em 16 de agosto de 2011.
Acervo digital do Jornal do Brasil Acesso em 29 de março de 2012.

Eleição presidencial no Brasil em 1985
Votação